Le mie parole, singolo di Gianluca Grignani del 2000
Le mie parole, brano musicale di Pacifico del 2001, pubblicato come singolo nell'interpretazione di Samuele Bersani nel 2002